

Molise
 Monte Saraceno – montagna dell'Appennino sannita, già fortificata in epoca sannitica, presso Cercemaggiore
 Monte Saraceno – montagna dell'Appennino sannita, anch'essa già fortificata in epoca sannitica, presso Pietrabbondante

Puglia
 Monte Saraceno – la seconda vetta più alta della Puglia, già fortificata in epoca sannitica, nei monti della Daunia
 Monte Saraceno – collina nel promontorio del Gargano, con presenza in vetta di una necropoli daunia

Sicilia
 Monte Saraceno – montagna facente parte dei monti di Palermo
 Monte Saraceno – collina già popolata in epoca preellenica, presso Ravanusa

Pagine correlate
 Saraceno (disambigua)